Dihidroksitoluen se može odnositi na:
 Orcinol (3,5-dihidroksitoluen)
 3-Metilkatehol (2,3-dihidroksitoluen)
 4-Metilkatehol (3,4-dihidroksitoluen)

Vidi još
 Hidroksitoluen
 Trihidroksitoluen